Bieliny heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Bieliny (Powiat Kielecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Kielecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Bieliny (Ulanów), Dorf im Powiat Średzki der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Ulanów
 Bieliny (Nowe Miasto nad Pilicą), Dorf im Powiat Grójecki der Woiwodschaft Masowien; siehe Nowe Miasto nad Pilicą